Южная Корея на летних Олимпийских играх 1984 была представлена 175 спортсменами (116 мужчин и 59 женщин).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com

1984
Страны на летних Олимпийских играх 1984 года